Syn (deusa) — da mitologia nórdica
 The Syn — banda inglesa de rock psicodélico
 Synyster Gates — guitarrista do Avenged Sevenfold
 SYN (TCP) — pacote de sincronização no protocolo de rede TCP